Порвенир дел Кампесино има више значења:

 Порвенир дел Кампесино, Ла Пурисима (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Порвенир дел Кампесино (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику